Квятковская — женская форма польской фамилии .

Известные носители 
 Квятковская, Антонина Ксаверьевна — жена русского революционера Михаила Александровича Бакунина.
 Квятковская, Барбара (; 1940—1995; или Квятковская-Ласс) — польская танцовщица и киноактриса.
 Квятковская, Зинаида Александровна (1911—1988) — советская театральная актриса, народная артистка РСФСР.
 Квятковская, Ирена (; 1912—2011) — польская актриса театра, кино, радио и кабаре.
 Квятковская, Майя Залмановна (род. 1931) — переводчица поэзии с испанского и французского.
 Квятковская, Татьяна Александровна (род. 1952) — советский и украинский учёный, доктор медицинских наук.
 Квятковская, Фаина Марковна (1914—1991) — композитор-песенник.
 Квятковская, Юлия Александровна (1859—1951) — женщина-врач, одна из организаторов первой в России типографии газеты «Искра».